Casimira de Anhalt-Dessau (en alemán, Kasimire von Anhalt-Dessau; Dessau, 19 de enero de 1749-Detmold, 8 de noviembre de 1778) fue una princesa de Anhalt-Dessau por nacimiento y condesa de Lippe-Detmold por matrimonio.

Biografía 
Casimira era una hija del príncipe Leopoldo II Maximiliano de Anhalt-Dessau (1700-1751) de su matrimonio con Gisela Inés (1722-1751), hija del príncipe Leopoldo de Anhalt-Köthen. Tuvo una relación particularmente estrecha con sus hermanas, Inés y María Leopoldina, con quienes mayormente vivió conjuntamente, incluso después de su matrimonio, y con quienes mantuvo una extensa correspondencia cuando no estuvieron juntas. 

Se casó el 9 de noviembre de 1769 en Dessau con el conde Simón Augusto de Lippe-Detmold (1727-1782), viudo de su hermana María Leopoldina, quien había fallecido en abril de ese año. Fue religiosamente tolerante y socialmente comprometida. Estuvo involucrada en varios asuntos administrativos y planificó reformas en Lippe, algunas de las cuales logró implementar. Tuvo significante influencia sobre su marido y se convirtió en el pilar de las reformas buscadas por el canciller Hoffmann. Casimira estuvo envuelta en el cuidado de los pobres, la salud médica y la educación. En 1775, fundó la "Sociedad Patriótica", una de las más antiguas instituciones de crédito rural en Alemania.

Descendencia 
De su matrimonio con Simón Augusto, Casimira tuvo un hijo:
 Casimiro Augusto (1777-1809), príncipe de Lippe-Detmold.

Ancestros

Referencias 
 
 Eva Labouvie: Schwestern und Freundinnen: zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation, Böhlau Verlag, Cologne / Weimar, 2009, p. 321 ff
 Gottlob Friedrich Wilhelm Chapon: Leben und letzte Stunden der weiland Durchlauchtigsten Fürstinn Casimire, Regierenden Gräfinn und Edlen Frau zur Lippe, geb. Prinzessinn zu Anhalt, Lemgo, 1780, LLB Detmold

Casimira
Condesas de Alemania
Casa de Lippe
Princesas de Alemania del siglo XVIII
Consortes de la casa de Ascania